Un ressort est un organe ou pièce mécanique
l'article Ressort (mécanique élémentaire) permet une approche simplifiée du ressort.
En droit, le ressort permet de déterminer la partie d'un territoire sur laquelle une juridiction exerce sa compétence.